

Anno 
 503 o 503 a.C.

Codici 
 503 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cambridge

Matematica 
503 – numero

Altro
 BMW 503 – automobile
 Fiat 503 – automobile
 503 Evelyn – asteroide
K503 – Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 di W. A. Mozart
503 o 503E – Nome utilizzato da molti installatori per errore o per antonomasia per fare riferimento alle classiche scatole da incasso (3 posti) utilizzate negli impianti elettrici, estendendo a nome comune il nome commerciale delle scatole prodotte dalla società Bticino